Jens-Kristian Sørensen (Aalborg, 21 de março de 1987) é um futebolista de Dinamarca.

Carreira 
 2005-06:  AaB Aalborg
 2006-07:  AaB Aalborg
 2007-08:  AaB Aalborg

Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do AaB Fodbold